Ро́уч:
 Роуч (от  — букв. гребень) — мужской головной убор, украшение индейцев Северной Америки, изготовляемый из щетины или волоса различных животных и гораздо реже из перьев..



См. также 
 Роч (значения)
 Рош
 Роше